Breuer este un nume de familie de origine germană și se poate referi la:
 Marcel Breuer (1902 – 1981), arhitect american de origine maghiară
 Theo Breuer (n. 1956), poet german

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Nume de familie ocupaționale